Efke — бренд фирмы Fotokemika d.d., хорватского производителя фотографических материалов, основанного в 1947 году. В июне 2012 года этот производитель прекратил производство материалов для фотографии и занимается лишь дистрибуцией медицинских товаров Agfa.

История и описание 
Владелец бренда, хорватская фирма Fotokemika d.d. была основана в 1947 году и первоначально располагалась в Загребе, но в дальнейшем переехала в Самобор. Под этим брендом производились фотографические плёнки, фотобумаги и фотографические реактивы. В 2012 году фирма прекратила самостоятельный выпуск пленки. По состоянию на 2019 год фирма является официальным дистрибьютором фирмы Agfa, предлагая на хорватском рынке их медицинские рентгеновские плёнки.

Продукция 

Основой для производства линии фотоплёнок с чувствительностью 25, 50 и 100 ед. ISO стали формулы ADOX, которые впервые начали использоваться Фотокемикой в 1950-х годах. Отмечалось, что светочувствительность плёнок соблюдалась фабрикой весьма точно относительно заявленной, что облегчало новичкам-фотографам её использование. Фотоплёнки Efke отличались высоким содержанием серебра, что давало хорошую фотошироту и поливались в один слой, в то время как большинство производителей перешли на многослойные поливы.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Компании Хорватии
Производители фотоматериалов